Термин автоматическое оружие  употребляется в следующих значениях:
 Огнестрельное оружие, в котором все операции по перезаряжанию выполняются автоматически за счёт энергии пороховых газов, которая выделилась при выстреле.
 Собственно оружие непрерывного огня — оружие, способное стрелять до тех пор, пока нажат спусковой крючок и есть патроны в магазине.